Стевенс (Stevens) — фамилия. Известные носители:
 Стевенс, Альфред (1823—1906) — бельгийский художник академического направления.
 Стевенс, Жозеф (1819—1892) — бельгийский художник-анималист.
 Стевенс, Рон (род. 1959) — голландский гребец-байдарочник.
 Стевенс, Хуан Карлос (род. 1968) — кубинский лучник.
 Стевенс, Хуб (род. 1953) — нидерландский футбольный тренер, футболист, защитник.

См. также 
 Стевен
 Стивенс